Sobekemsaf I – trzeci król XVII dynastii, który rządził Egiptem w latach 1619-1603 p.n.e. 

Jego żoną była Nubemhat. Dowody jego działalności zachowały się w mieście Medamund. Pochowany w Tebach Zachodnich. Jego grobowiec został odkryty i zrabowany przez miejscową ludność w 1827 roku. Mumia faraona w momencie odkrycia była dość zniszczona.

Bibliografia 

Faraonowie XVII dynastii